Баша — фамилия
 Баша, Арбёр (род. 1998) — албанский футболист.
 Баша, Арлинд (род. 1996) — косоварский футболист.
 Баша, Василий Васильевич (род. 1959) — советский и украинский актёр театра и кино, народный артист Украины.
 Баша, Лулзим (род. 1974) — албанский политик.
 Баша, Марко (род. 1982) — сербский и черногорский футболист.
 Баша, Миген (род. 1984) — албанский футболист, полузащитника клуба «Бари».